Краснопёрова — русская женская фамилия. Мужская форма — Краснопёров.

 Краснопёрова, Ксения Валерьевна (родилась 1996) — российская футболистка и регбистка, нападающая женского регбийного клуба «ВВА-Подмосковье»
 Краснопёрова, Марина Абрамовна  (Эйдель) (1940 —  2010) — российский лингвист, исследователь стихотворной речи, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.